Bitwa pod Froeschwiller – I koalicja antyfrancuska, 1793
 Bitwa pod Froeschwiller – wojna francusko-pruska, 1870